Иван Васильевич Лежнин (7 апреля 1924 ― 2 декабря 2002) ― советский и российский художник, участник Великой Отечественной войны, заслуженный художник РСФСР, почётный гражданин Ульяновской области.

Биография 
Иван Васильевич Лежнин родился 7 апреля 1924 года в селе Большая Мирянка Пижанского района Вятской губернии в русской семье крестьянина. В 1941 году завершил обучение в семилетней сельской школе, где уже проявил любовь к рисованию. Затем прошёл курс фабрично-заводского обучения, получил специальность слесарь-сантехник, в начале великой Отечественной войны стал трудиться на военном заводе города Кирова. В 1942 году добровольцем ушёл на фронт. Воевал в составе действующей армии на Волховском фронте автоматчиком, позже был телефонистом кабельных линий. Получил ранение, после излечения стал обучаться и успешно окончил Ленинградское авиатехническое училище. Военную службу завершил в 1945 году в городе Риге. За боевые успехи был представлен к наградам орденом Великой Отечественной войны 2-ой степени, медалями: «Георгий Жуков», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией и др. 

С 1945 по 1951 годы. Лежнин обучался в Академии художеств Латвийской ССР, по завершении обучения в этом учреждении ему была присвоена квалификация - «Художник-живописец». Семь лет трудился в городе Иркутске преподавателем в художественном училище. В 1957 году переехал на постоянное место жительство в город Ульяновск. Стал работать по специальности, основным направлением в его художественной работе была ленинская тема. В 1960 году вступает членом в Союза художников. Познакомившись с  Аркадием Александровичем Пластовым начал писать тружеников села. В Ульяновской области нет ни одного района, где бы не работал и не писал свои творческие произведения художник Иван Васильевич Лежнин. Постоянный участник областных, межрегиональных и всесоюзных художественных выставок. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 марта 1977 года ему было присвоено звание заслуженный художник РСФСР.

В 1980 году он приобрёл домик в Сенгилее, куда каждое лето выезжал. В Сенгилее им было создано много полотен, дважды в год проводил там выставки. В 2001 году ему присвоено звание почетного гражданина Сенгилея.

Активный участник общественной жизни Ульяновской области и города Ульяновска. В 2003 году решением депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области удостоен звания "Почётный гражданин Ульяновской области" посмертно с занесением в золотую книгу Почёта Ульяновской области.

Проживал в городе Ульяновске.

Работы художника 
 "Ленин с крестьянами села Шушенское» (соавторство с А.П.Крыловым, 1957)
 «Идут дожди» (1959)
 «Полдень»
 «Проиграли»
 «В спортивном зале»
 «Гимнастки» 
 «Запасной игрок»
 «Братья Ульяновы»
 «В год казни брата» (1967)
 «И.Н.Ульянов в сельской школе» (1968)
 «Свежий ветер» (1970)
 «Хлеб пошел»
 «Утро возле конторы»
 «Будни на ферме»
 «Зябь»

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени 
 Медаль Жукова
 Медаль За оборону Ленинграда 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Заслуженный художник РСФСР
 другими медалями

 Почётный гражданин Ульяновской области.

Примечания

Ссылки 
 Иван Васильевич Лежнин 
 Биография Лежнин И.В.

Почётные граждане Ульяновской области
Члены Союза художников СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Связисты Великой Отечественной войны
Художники СССР
Художники России